Dolenja Brezovica (gmina Brezovica)
 Dolenja Brezovica (gmina Šentjernej)